Половецкое — деревня в Переславском районе Ярославской области на реке Кубре.

На 1 января 2007 года деревни не было в списке населённых пунктов района..

История 

В 1561 году сельцо Фёдоровского монастыря в Новосельском стане, в 1612 году в Смутное время «всё вызжено и крестьяне посечены, нету ни кола, всё пусто». По писцовой 1627—28 года сельцо Никитского стана. В 1764 году при секуляризации перешла в казну.

Примечания 

Сёла Фёдоровского монастыря
Исчезнувшие населённые пункты Переславского района